

Cinema
L'organizzazione sfida l'ispettore Tibbs (The Organization) – film del 1971 diretto da Don Medford
The Organization – film del 2001 diretto da Gregory Storm

Musica
The Organization – gruppo musicale heavy metal statunitense attivo dal 1991 al 1995

Televisione
The Organization – serie televisiva britannica trasmessa dal 1971